Открытый чемпионат Ванкувера 2010 в женском одиночном разряде проводился в десятый раз. В основной сетке было 32 участницы, 4 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Елена Докич — победительница турнира.

Сеянные 

  Чжань Юнжань (Второй раунд)
  Чжан Кайчжэнь (Первый раунд)
  Алисия Молик ''(Первый раунд)
  Елена Докич (Титул)

<li> Стефани Дюбуа (Четвертьфинал)
<li> Виржини Раззано (Финал)
<li> Лилия Остерло (Четвертьфинал)
<li> Саня Мирза (Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2010